Синан (, «Великий еврей») — османский флотоводец еврейского происхождения..

Биография 
Еврейский беженец из Испании.
Обосновался вместе с семьей в Смирне (Измире).

Начинал помощником знаменитого турецкого флотоводца Хайреддина Барбароссы, но позже и сам стал капитаном. Турки его звали «капитан-паша»

На флаге Синана была изображена шестиконечная звезда («Печать Сулеймана», как её называли турки). Его база располагалась в Алжире.

Под командованием Синана было 6000 человек, целая армия.

В 1538 году Синан захватил Тунис у испанцев и уничтожил испанский флот.

В 1544 году Синан Райс захватил, порт Суэц в Красном море, оплот португальцев.

В 1551 году он захватил Триполи, и через год был назначен главой турецкого флота.

Синан похоронен на еврейском кладбище в Албании.

Примечания 

Пираты